Florian – antroponimo maschile, variante di Floriano

Geografia
 Florián – comune della Colombia nel dipartimento di Santander
 Logrian-Florian – comune francese nel dipartimento del Gard, regione della Linguadoca-Rossiglione
 St. Florian – comune degli Stati Uniti nello stato dell'Alabama

Persone
 Alice Florian (1921) – tennista jugoslava
 Antonio Florian (1770-?) – pittore e restauratore italiano
 Eugenio Florian (1869-1945) – giurista e politico italiano
 Filip Florian (1968) – scrittore e giornalista
 Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) – drammaturgo, romanziere, poeta e favolista francese, nipote di Voltaire
 Kenny Florian (1976) – ex lottatore di arti marziali miste statunitense
 Sabina Florian (1983) – hockeista su ghiaccio italiana
 Tibor Florián (1919-1990) – scacchista ungherese

Altro
 Albert Flórián Stadion – impianto sportivo di Budapest
 Caffè Florian – storico locale di Venezia
 Florian – album del complesso musicale Le Orme

Pagine correlate
Floriani
Sankt Florian (disambigua)